Gino Cancellotti (1896-1986) – architetto italiano
 Francesco Cancellotti (1963) – ex tennista italiano
 Tommaso Cancellotti (1992) – calciatore italiano